Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2015 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, jehož členky nestartovaly společně. Erraniová nastoupila s krajankou Flavií Pennettaovou, aby ve čtvrtfinále podlehly pozdějším vítězkám turnaje. Spoluhráčkou Vinciové se stala Srbka Jelena Jankovićová, s níž skončila v úvodním kole na raketách španělské dvojice Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, který ve finále hladce zdolal francouzsko-slovinské turnajové trojky Caroline Garciaovou s Katarinou Srebotnikovou výsledkem 6–1 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů.

Matteková-Sandsová získala sedmnáctou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a Šafářová osmou. Šampionky spolu začaly hrát v lednu 2015 a po turnaji dosáhly zápasové bilance 28–3, včetně vyhraných všech čtyř finále, v nichž se objevily. Titulem si zajistily, jako druhá dvojice, účast na říjnovém Turnaji mistryň 2015, když jim k tomu stačilo jen osm odehraných událostí. Současně se dostaly do čela průběžného žebříčku dvojic. Šafářová k výsledku sdělila: „Je to velká čest kvalifikovat se na Turnaj mistryň. Ukazuje to, jak skvělý rok jsme měly a jak skvělý tým jsme.“ Americká spoluhráčka doplnila: „Je to poprvé, co si v Singapuru zahrajeme. Moc se těšíme na tento turnaj … Je to pro nás velká výzva na konci roku, budou tam skutečně jen ty nejlepší páry.“

Matteková-Sandsová se v následné pondělní klasifikaci WTA ze 17. srpna 2015 posunula na kariérní maximum, když jí patřila 3. příčka. Šafářová se vrátila na 6. místo.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (semifinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (2. kolo, skreč)
 ' Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Casey Dellacquová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Sara Erraniová /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2015